Профессиональная футбольная лига Узбекистана 2010 () — 19-й чемпионат Узбекистана по футболу. Начался 13 марта и завершился 31 октября 2010 года. По итогам прошлого сезона ПФЛ покинули «Бухара» и «Согдиана». В сезоне 2010 ПФЛ сократили до 14 команд.

Участники

Итоговая таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

См.также 
 Кубок Узбекистана по футболу 2010
 Кубок ПФЛ Узбекистана по футболу 2010
 Первая лига Узбекистана по футболу 2010
 Вторая лига Узбекистана по футболу 2010

Ссылки 
 
 

2010
Спорт в Узбекистане в 2010 году